Raguénès est un nom de lieu et un nom de famille, d'origine bretonne.

Toponymes 

 Île Raguenès, île située dans l'archipel de Bréhat, en Bretagne, France.
 Raguénès Meur, autre île de l'archipel de Bréhat, en Bretagne, France.
 Raguénès ou Raguénez, une île de Névez, dans le sud du Finistère, en Bretagne.

Personnalités 

 Hélène Raguénès (née en 2000), céiste française ;
 Jean Raguénès (1933-2013), prêtre-ouvrier dominicain, militant ;
 Joël Raguénès (né en 1941), écrivain régionaliste français.